Il gigante (Giant) – romanzo del 1949 di Edna Ferber 
 Il gigante (Giant) – film del 1956 di George Stevens con James Dean che ricevette 10 nominations al premio Oscar dal romanzo omonimo
 Il Gigante – azienda della grande distribuzione organizzata fondata nel 1972
 Il gigante – singolo del 2009 dei Rio e Fiorella Mannoia
 Il Gigante – personaggio di I segreti di Twin Peaks

Pagine correlate 
Gigante (disambigua)
Giganti (disambigua)
I giganti (disambigua)